Воздушные силы Зимбабве () — один из видов вооружённых сил Республики Зимбабве. Образованы в 1980 году после объединения противоборствующих Африканской национально-освободительной армии Зимбабве () и Народно-революционной армии Зимбабве () с одной стороны, и Воздушных сил Родезии () — с другой.

История

Организационная структура

Пункты базирования 
 Авиабаза Маньяме (), Хараре
 Авиабаза Торнхилл (), Гверу
 Полевая база ВВС ()

Боевой состав

Техника и вооружение 

Данные о технике и вооружении ВВС Зимбабве взяты со страницы журнала Aviation Week & Space Technology.

Опознавательные знаки

Эволюция опознавательных знаков

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница ВВС Зимбабве

Вооружённые силы Зимбабве
Зимбабве